Siliciumoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Silicium und Sauerstoff:

Siliciumdioxid SiO2
Siliciummonoxid (auch: Silicium(II)-oxid) SiO